Tímea Babos och Sloane Stephens var regerande mästare men deltog inte detta året.

Eugénie Bouchard och Grace Min vann turneringen genom att slå Demi Schuurs och Tang Haochen med 5–7, 6–2, 7–5 i finalen.

Seedning

  Daria Gavrilova /  Daria Salnikova (drog sig ur)
  Eugénie Bouchard /  Grace Min (Mästare)
  Barbara Haas /  '''Anett Kontaveit (Andra omgången)
  Ashleigh Barty /  Miho Kowase ''(Kvartsfinal, drog sig ur)

<li>  Victoria Duval /  Zarah Razafimahatratra (Andra omgången)
<li>  Jesika Malečková /  Chantal Škamlová (Andra omgången)
<li>  Victoria Bosio /  Patricia Iveth Ku Flores (Första omgången)
<li>  Montserrat González /  Ganna Poznikhirenko (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 

 Huvudlottning

Wimbledonmästerskapen 2011